Jonas Wærn kan avse flera personer:

Jonas Wærn (1799—1868), svensk bruksidkare, politiker och landshövding 
Jonas Wærn (1849—1929), svensk barnläkare och professor 
Jonas Wærn (1915—2003), svensk överste, slottsfogde och kabinettskammarherre